NGC 4966 (другие обозначения — UGC 8194, MCG 5-31-131, ZWG 160.137, IRAS13039+2919, PGC 45358) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4966
Волосы Вероники (созвездие)